Кліффорд () — прізвище або ім'я з англійськими коренями, також, топонім.

Прізвище 

Відомі носії:
 Вільям Кліффорд (; 1845—1879) — англійський математик та філософ.
 Кайл Кліффорд (; 1991) — канадський хокеїст.
 Кларк Кліффорд (; 1906—1998) — американський юрист і державний діяч, міністр оборони США у 1968—1969 роках.
 Кріс Кліффорд (; 1966) — канадський хокеїст.
 Майкл Річард Юрем Кліффорд (; 1952) — астронавт НАСА. Здійснив три космічні польоти.

Ім'я 

 Кліффорд Беррі (; 1918—1963) — піонер у створенні цифрового електронного комп'ютера.
 Кліффорд Гансен (; 1912—2009) — американський політик-республіканець.
 Кліффорд Дональд Саймак (; 1904—1988) — американський письменник-фантаст.
 Кліффорд Олсон (; 1940—2011) — канадський серійний вбивця.
 Кліффорд Фрондел (; 1907—2002) — американський мінералог з Гарвардського університету.
 Кліффорд Шалл (; 1915—2001) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1994 році.

Кліффорд — місто, штат Індіана
 Кліффорд — місто, штат Північна Дакота
 Кліффорд — селище, штат Мічиган
 Кліффорд Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія

Інше 
 4276 Кліффорд (4276 Clifford) — астероїд головного поясу, відкритий 2 грудня 1981 року.

Англійські прізвища